Menestheus (altgriechisch Μενεσθεύς) ist der Name folgender Personen:

der griechischen Mythologie:
 Menestheus (Sohn des Peteos), Anführer der Athener im Trojanischen Krieg
 Menestheus (Argiver), Kämpfer im Heer der Sieben gegen Theben
 Menestheus (Sohn des Klytios), Bruder des Akmon und Gefährte des Aeneas
 Menestheus (Gegner des Eumolpos)

der Antike:
 Menestheus (Sohn des Iphikrates), Beteiligter im Bundesgenossenkrieg
 Menestheus (Grammatiker) griechischer Grammatiker
 Menestheus (Medizinert), griechischer Arzt
 Menestheus (Bildhauer), griechischer Bildhauer
 Menestheus (Schriftsteller), griechischer Schriftsteller
 Menestheus (Dichter), griechischer Dichter oder Schauspieler

Menestheus steht für:
 (4068) Menestheus, Asteroid der Jupiter-Trojaner